Stati Uniti d'America
 Dellwood – città della Contea di Washington, Minnesota
 Dellwood – città della Contea di St. Louis, Missouri